Население Абхазии - совокупность лиц, населяющих территорию Республики Абхазия. На 1 января 2020 года по данным Государственного комитета Республики Абхазия по статистике в Абхазии проживало 245 424 постоянных жителя. Согласно итогам переписи 2011 года численность населения Абхазии составляет 240 705 человек.

Согласно предыдущей переписи, проведённой в 2003 году властями частично признанной Республики Абхазия, численность населения составляла 215 972 человек. 

В результате грузино-абхазского конфликта 1992—1993 годов численность населения Абхазии сократилась более чем вдвое — на момент Всесоюзной переписи 1989 года оно составляло 525 061 человек, из них абхазы — 93 267 человек (17,8 %).

История 
Первые поселенцы на территории Абхазии появились на современной северо-восточной окраине города Сухума: на склонах горы Яштуха находилась одна из древнейших и крупнейших палеолитических стоянок первобытного человека.

В ходе и по окончании русско-турецкой войны 1877—1878, когда значительная часть абхазов и других народов Северного Кавказа, не желавших оставаться в составе Российской империи, переселились в Османскую империю. За один только 1877 год население Абхазии сократилось почти наполовину.

По мнению некоторых абхазских авторов в Советский период Абхазия подверглась усиленной насильственной грузинизации, переселялись в основном малоземельные крестьяне из областей западной Грузии, подчас целыми сёлами, в результате чего к 1990-м годам значительную часть населения Абхазии составляли грузины; доля абхазов сравнительно с началом XX века сильно сократилась; в 1989 она составила 17,8 % от всего населения республики.

В результате абхазского вооружённого конфликта 1992—1993 обе воюющие стороны понесли значительные потери. Местное грузинское население Абхазии, до начала конфликта составлявшее этническое большинство, было в основном вынуждено покинуть регион. До войны этнические грузины составляли 45,7% населения Абхазии из 525 061 человека, однако к 1993 году большинство грузин, а также некоторые русские, армяне, греки и эстонцы покинули Абхазию.

Демографические показатели 

* Данные пересчитаны после переписи 2011 года

Национальный состав 
Современный этнический состав населения Абхазии неоднороден: на её территории проживают 

 абхазы (124,5 тыс.), 
 грузины (46,7 тыс.),
 армяне (42-67 тыс.), 
 русские (22 тыс.), 
 Также украинцы, греки, эстонцы, евреи, белорусы, болгары и др.

По данным переписи населения Республики Абхазия 2011 

 абхазы составили 122 069 человек или 50,71 %, 
 грузины (включая мегрелов) — 46 367 человек или 19,26 %, 
 армяне — 41 864 человек или 17,39 %, 
 русские — 22 077 человек или 9,17 %, 
 греки — 1380 человек или 0,57 %.

Динамика национального состава Абхазии 
В приведённой ниже таблице показан, согласно официальным источникам разных лет, национальный состав населения Абхазии с конца XIX до начала XXI веков (по 1887 и 1897 годам — в рамках Сухумского округа).

Национальный состав населения по районам Абхазии

2003 
Национальный состав Абхазии и её районов по переписи населения Республики Абхазия 2003 г.

В том числе среди грузин переписью 2003 года выделены отдельно собственно грузины и мегрелы:

Из результатов переписи населения Абхазии 2003 года следует, что при подсчёте численности грузин без учёта мегрелов на второе место в Абхазии (после абхазов) выходят армяне, а грузины — на третьем. Мегрелы занимают пятое место после русских. Хотя этнографы относят к мегрелам большинство грузин Восточной Абхазии (не менее 40 тыс. жит.) и Западной Грузии (собственно Мегрелии (Мингрелии) — от 200 тыс. до 400 тыс. жит. и в целом в Республике Грузии — от 500 тыс. до 750 тыс. чел.). Таким образом, под «грузинами» в Абхазии по переписи 2003 года следует подразумевать мегрелов. Остальные грузины, поселившиеся в 1930—1960-е годы и их потомки (от 150 до 200 тыс. чел.), были вынуждены покинуть Абхазию в начале 1990-х годов.

Некоторые общественные организации настаивают на занижении фактической численности армян в Абхазии, называя число до 67 тысяч (вместо 45 тысяч по переписи 2003 года). Помимо этого часть абхазов фактически выехала в Россию, Турцию и др. страны и их фактическая численность в Абхазии может составлять по оценкам лишь около 70 тысяч человек.

2011 

Национальный состав Абхазии и её районов по переписи населения Республики Абхазия 2011 г.

2016 
Национальный состав Абхазии и её районов по оценке Управления государственной статистики Республики Абхазия на 1 января 2016 г.

Религиозный состав 

Даже после оттока грузинского населения большинство населения Абхазии составляют христиане. Согласно опросам, распределение конфессий в 2003 году было следующим.
 60 % — христиане
 16 % — мусульмане
 3 % — приверженцы абхазской религии
 5 % — язычники
 8 % — атеисты (неверующие)
 2 % — прочие конфессии
 6 % затруднились ответить

Урбанизация 
Наиболее плотно заселены приморская равнина и предгорья, где расположены все города и проживает большая часть сельского населения. В этом поясе сосредоточено около 93 % населения республики.

В 1989 году в Абхазской АССР городское население составляло 247 543 человека или 47,1 %, в том числе в Сухуми проживало 119 150 чел., в Гаграх —  24 061 чел., в Ткварчели —  21 744 чел., в Очамчире —  20 078 чел., в Гали —  15 763 чел., в Гудауте —  14 864 чел., в Пицунде —  10 146 чел., в Гульрипше — 10 697 чел., в Гантиади (Цандрыпш) —  7358 чел., в Новом Афоне — 3235 чел. и в Мюссере (Мысре) — 447 чел.

Число горожан по переписи 2011 года составило 121 255 жителей или 50,4 % населения, в том числе 62 914 чел. в Сухуме, 12 364 чел. в Гаграх, 8514 чел. в Гудауте, 7605 чел. в Гале, 5280 чел. в Очамчыре, 5170 чел. в Цандрыпш (Гантиади), 5013 чел. в Ткуарчале, 4719 чел. в Бзыпте (пгт), 4198 чел. в Пицунде, 3910 чел. в Гулрыпше (пгт), 1518 чел. в Новом Афоне, 50 чел. в Мысре (пгт).

В результате вооружённого конфликта 1992—1993 произошла некоторая дезурбанизация. На сегодняшний день, количество лиц проживающих в городах, сократилось более чем в 2 раза.

Динамика населения 
Официальные данные по рождаемости, смертности и приросту населения периодически публикуются. По данным Управления госстатистики, в 2003 г. в Абхазии родилось 1816 человек, в 2004 г. — 1919. В 2003 г. умерло 1142 человека, а в 2004 г. — 1233. Естественный прирост населения за 2003 г. составил + 674, в 2004 г. — + 686 человек.

В 2008 году в республике родилось около 2 тыс. детей.

Население районов Республики Абхазия

Населённые пункты Республики Абхазия 

Легенда карты:

Примечания

Литература